Группу 3 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013 составили молодёжные сборные Андорры, Армении, Уэльса, Черногории и Чехии.

Таблица 

{|
|-
|

|

|}

Результаты 
Время начала матчей — центральноевропейское (UTC+00:00).
</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

Лучшие бомбардиры 
9 голов
  Ян Храмоста
4 гола

  Стефан Николич

  Вацлав Кадлец

3 гола

  Эдгар Малакян

  Стефан Мугоша

2 гола

  Оганес Оганисян
  Вальтер Погосян
  Асмир Каевич

  Томаш Вагнер
  Владимир Дарида

  Станислав Тецл
  Билли Бодин

1 гол

  Луиджи Сан Николас
  Адам Смит
  Оганес Амбарцумян
  Тарон Восканян
  Артак Едигарян
  Камо Оганесян
  Эрмин Алич

  Марко Вешович
  Марко Вукчевич
  Радивое Голубович
  Милош Радулович
  Ондржей Ванек
  Милан Нитрианский

  Филип Новак
  Якуб Петр
  Йозеф Гушбауэр
  Дэниел Олфей
  Томас Брэдшоу
  Райан Добл

1 автогол

  Чавьер Виейра

  Арман Фажардо

Ссылки 
 Таблица и матчи на UEFA.com

Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Отборочный турнир